Уняйш () — португальська власна назва.

Топоніми

Уняйш-да-Серра — парафія.